Een verkeersweg:
 N791 (Frankrijk)
 N791 (Nederland), zie Provinciale weg 791

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing